Бори́с Петро́в:
 
 Петров, Борис Анатольевич (род. 1948) — советский и российский скульптор, педагог.
 Петров, Борис Дмитриевич (1904—1991) — член-корреспондент АМН СССР.
 Петров, Борис Ильич (1929—2004) — депутат Верховного Совета Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Борис Лаврентьевич (1910—1981) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Петров, Борис Михайлович (1934—2021) — доктор технических наук, профессор ТРТИ.
 
 Петров, Борис Степанович (1910—1981) — русский живописец и альпинист.